Расследование специального прокурора Роберта Мюллера проводилось правоохранительными органами и контрразведкой Соединённых Штатов по вопросу действий российского правительства по вмешательству во внутренние дела Соединённых Штатов и возможного соучастия сотрудников президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. В первую очередь речь шла о президентских выборах 2016 года.

Специальный прокурор возбудил уголовные дела в отношении 34 человек — семи граждан США, 26 граждан России и одного гражданина Нидерландов — и трёх российских организаций. Обвинения были предъявлены в трех различных юрисдикциях: в округе Колумбия (D. D. C.), Восточном округе Виргинии (E. D. Va.), и Южном округе Нью-Йорка (S. D. N. Y.). Несколько дел были также переданы другим прокурорам, в результате чего двум лицам были предъявлены обвинения. Обвинительные заключения специального прокурора привели к обвинительным приговорам, сделкам о признании вины и тюремному заключению в нескольких случаях.

Список обвиняемых

См. также

Примечания 

Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США